Modo lídio — modo grego, na música
Lídia — antigo nome da região ocidental da Anatólia

Desambiguação